BKK kan syfta på:

 BKK – Huvudmannen för kollektivtrafiken i Budapest, Budapesti Közlekedési Központ. 
 BKK – ett norskt energibolag, se Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap.
 BKK – en partssammansatt förening med organisationer inom byggsektorn som medlemmar, se Byggandets Kontraktskommitté
 BKK – IATA-kod för en flygplats i Bangkok, Thailand, se Bangkok-Suvarnabhumis flygplats.
 BKK – tidigare IATA-kod för Don Mueang internationella flygplats, innan Bangkok-Suvarnabhumis flygplats invigdes.